

Sciences et techniques

Biologie 
 La mâche (Valerianella locusta) est une plante comestible, consommée notamment en salade.
 La Mâche nantaise est une appellation de mâche, protégée en France par une IGP.
 En taxonomie, le mot mache est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces découvertes dans le  (province d'Otuzco, département de La Libertad, Pérou), notamment l'amphibien Cochranella mache.

Décoration et sculpture 
 Le papier mâché est un matériau composé de bandelettes de papier assemblées par une colle humide.

Physique 
 Le mache, ainsi nommé en l'honneur du physicien autrichien Heinrich Mache, est une ancienne unité de mesure de la radioactivité volumique, utilisée notamment pour exprimer la concentration en radon des eaux de source.

Technique culinaire 
 Un mâche-patate est un ustensile de cuisine destiné à écraser des légumes, en particulier des pommes de terre.

Culture et société 
 Mache dich, mein Geist, bereit (« Tiens-toi prête, mon âme ») est une cantate de Bach, composée en 1724.
 J’ai maché des arbres… est une sculpture de Sylvain Grout et Yann Mazéas, exposée sur la façade de la médiathèque Croix-Rouge, à Reims (région Grand Est, France).
 Le Mâche-Laurier (1994-2008) est une revue française de poésie, publiée par les éditions Obsidiane.
 L'école La Mache, ainsi nommée en l'honneur du prêtre catholique Maurice Paul Marie La Mache, est un établissement privé de formation de cadres pour l'industrie, situé dans le  arrondissement de Lyon (région Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Patronyme 

 François-Bernard Mâche (1935-), un compositeur et écrivain français ;
 Heinrich Mache (1876-1954), un physicien autrichien ;
 Maurice Paul Marie La Mache (1887-1976), un prêtre catholique français, fondateur de l'école La Mache.

Toponyme

Belgique 
 la Mache, une rivière du bassin versant de la Meuse, affluent de la Lesse ;

France 
 Maché, une commune de la Vendée (région Pays de la Loire) ;
 le faubourg Maché, une voie de la commune de Chambéry (Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Pérou 
 le , dans la province d'Otuzco (département de La Libertad) ;

Suisse 
 Mâche, un village de la commune d'Hérémence, dans le val d'Hérens (canton du Valais).

Épithète spécifique